Эрнест Борисович Штейнберг (род. 28 октября 1938) — советский композитор, пианист и актёр.

Биография 

Преподавал в Одесском театрально-художественном училище. Доцент Музыкальной академии им. А. В. Неждановой (Одесса). Заслуженный артист Украины. Живёт и работает в Нью-Йорке (США). Чемпион КВН (1967) .

Фильмография

Композитор 
1994 — Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах

Актёр 
1983 — Зелёный фургон — тапёр
1983 — Среди тысячи дорог — пианист в театре музкомедии
1989 — Дежа вю — доктор
1989 — Искусство жить в Одессе — эпизод
1989 — В ответе ль зрячий за слепца…
1990 — Дезертир — Сёма, директор Дома культуры 
1991 — Блуждающие звёзды — антрепренёр

Работа на ТВ 

 1965-67 — КВН
 1991—1995 — Джентльмен-шоу

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20071216110544/http://www.odessitclub.org/reading_room/golubovsky/steinberg.htm
 http://www.kp.ua/daily/171008/58988/ 
 https://web.archive.org/web/20080320061124/http://www.odessaglobe.com/russian/books/odessa-portraits/book.htm
 http://www.odessaonline.com.ua/go.php?dir=humor&m2=1&m3=history  КВН
 http://vo.od.ua/article/7262

Преподаватели Одесской музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Заслуженные артисты Украины
Музыканты Одессы
Персоналии:Бостон
Чемпионы КВН (1962—1971)
Иммигрировавшие в США из СССР